El nombre de Álvar Gómez puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Álvar Gómez de Ciudad Real el Viejo. Secretario y administrador de los reyes Juan II y Enrique IV de Castilla.
 Álvar Gómez de Ciudad Real (1488-1538). Poeta y noble castellano y nieto del anterior.
 Álvar Gómez de Castro (1515-1580). Humanista, historiador y escritor español renacentista.